Die Kosovarische Fußballmeisterschaft trägt in der Saison 2022/2023 den offiziellen Namen Albi Mall Superliga (Eigenschreibweise: ALBI MALL Superliga e Kosovës). Die höchste Fußballliga im kosovarischen Männerfußball wurde im Jahr 1945 vom Fußballverband des Kosovo gegründet und zählt derzeit zehn Mannschaften. Die Vereine spielen 36 Spiele pro Saison, das bedeutet, jede Mannschaft trifft viermal auf jeden Gegner. Die beiden Tabellenletzten der Liga steigen in die Liga e Parë ab, der Achtplatzierte bestreitet ein Relegationsspiel gegen den Sieger eines Playoffs der beiden Zweitplatzierten der Liga e Parë; die beiden Ersten dieser Liga steigen in die Superliga auf. Seit der Saison 2022/23 trägt sie den Namen des Sponsors ALBI MALL.

Teilnehmer 2022/23 
An der Kosovo Superliga 2022/23 nehmen folgende zehn Mannschaften teil:

Titelträger 
Im ehemaligen Jugoslawien wurde seit 1945 der Titel des Kosovo-Meisters vergeben, als regionale Meisterschaft, da es zu den unteren Ligen im Ligasystem des jugoslawischen Fußballs gehörte. Erster Meister des regionalen Wettbewerbs war KF Jedinstvo. 1981 und 1989 wurde die regionale Meisterschaft aus politischen Gründen unterbrochen, den Meistertitel erhielt jeweils das Team, das vor der Unterbrechung auf Rang 1 der Tabelle stand. In den Jahren 1998 und 1999 wurde aufgrund des Kosovokriegs kein Fußballspiel auf dem Gebiet des Kosovos ausgetragen. Der Meistertitel 1998 wurde dennoch dem Tabellenführer KF Besa zugesprochen. Die meisten Titel, inklusive der damaligen regionalen Meisterschaft, gewann bisher mit 18 Meisterschaften der FC Prishtina. Bis heute gewannen 19 verschiedene Mannschaften die regionale Kosovo-Meisterschaft bzw. die neu gegründete Kosovarische Meisterschaft, obwohl es bis 1999 keine erstklassige Liga war.

TV-Rechte 
Seit der Entstehung des Staates Kosovo übertrug der Sender DigitAlb SuperSport die Spiele der kosovarischen Superliga und des kosovarischen Fußballpokals. Ab September 2020 wechselte der kosovarische Fußballverband den Sponsor und den Sender und übergab die TV-Rechte den Sender ArtMotion. Auf den Sendern ArtSport 1, 2, und 3 werden die kosovarischen Ligaspiele sowie auch manche kosovarische Pokalspiele live übertragen.

Als regionale Meisterschaft innerhalb Jugoslawiens

Als unabhängige Liga Kosovos

Meister seit der Unabhängigkeitserklärung 2008 
 2007/08: FC Prishtina
 2008/09: FC Prishtina
 2009/10: KF Trepça
 2010/11: KF Hysi
 2011/12: FC Prishtina
 2012/13: FC Prishtina
 2013/14: KF Kosova Vushtrri
 2014/15: KF Feronikeli
 2015/16: KF Feronikeli
 2016/17: KF Trepça’89
 2017/18: KF Drita
 2018/19: KF Feronikeli
 2019/20: KF Drita
 2020/21: FC Prishtina
 2021/22: KF Ballkani

Rekordmeister

UEFA-Fünfjahreswertung

Ewige Tabelle 

In der ewigen Tabelle liegt Rekordmeister FC Prishtina klar vor KF Besa und KF Drenica. Alle drei Vereine spielen seit der ersten Saison erstklassig. Berücksichtigt sind alle Spiele ab der Saison 2008/09 nach der Unabhängigkeitserklärung Kosovos.

Siehe auch 
 Liga e Parë
 Federata e Futbollit e Kosovës

Einzelnachweise